Маратонска трка у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 22. августа.

Титулу светског првака из Москве 2013. није одбранио Стивен Кипротич из Уганде.

Земље учеснице 
Учествовало је 68 маратонаца из 39 земаља.

 Аустрија 1
 Бахреин 3
 Белгија 1
 Бразил 3
 Бурунди 1
 Кина 3
 Куба 1
 Еритреја 3
 Естонија 1
 Етиопија 3
 Финска 1
 Иран 1
 Италија 2
 Јапан 2
 Казахстан 1
 Кенија 3
 Јужна Кореја 2
 Лесото  1
 Мароко 2
 Молдавија 1
 Монголија 1
 Северна Кореја  1
 Перу 1
 Румунија 1
 Русија 1
 Јужноафричка Република 3
 Шпанија 2
 Шри Ланка 1
 Јужни Судан 1
 Шведска 1
 Швајцарска 1
 Кинески Тајпеј  1
 Танзанија 3
 Тунис 1
 Турска 1 
 Уганда 4
 Украјина  2 
 САД 3
 Зимбабве 3

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
21. август 2015..

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у маратонској трци пре првенства (21. августа 2015), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2015.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Финале 
Маратонска трка је била прва дисциплина на Првенству 2015.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара.

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном